Сканно () — озеро в регионе Абруццо, Италия. Расположено на три четверти в коммуне Виллалаго и на одну четверть — в коммуне Сканно. Площадь поверхности — 0,93 км².

Описание 
Озеро расположено на высоте 922 метра над уровнем моря. Имеет очень небольшую береговую линию и поэтому лишь некоторые участки были приспособлены для купания путём формирования на них галечных пляжей. Находится на территории коммун Виллалаго и Сканно и является крупнейшим озером в Абруцци.

Сканно по форме немного напоминает сердце, что является следствием оползня недалеко от долины реки  несколько тысяч лет назад. Максимальная глубина озера 32,3 м.

Примечания

Ссылки 
 
 

Озёра Абруцци
Бассейн Адриатического моря